Гауліга Донау-Альпенланд 1943/44 () — 33-й сезон австрійського чемпіонату і шостий сезон Гауліги. Чемпіоном уп'яте став клуб Ферст Вієнна.

Турнірна таблиця

Результати 
У сезоні 1943/44 брав участь також клуб Аматор (Штайр), але у квітні 1944 року відмовився від подальшої участі в чемпіонаті, всі його результати в підсумковій таблиці анульовані.

Посилання 
 Гауліга Остмарк 1943/44 на austriasoccer  
 Чемпіонат Австрії 1943/44 на rsssf  
 Гауліга Остмарк 1943/44 на claudionicoletti  

1944
Австрія
Австрія